Bucegi steht für:
 Bucegi-Gebirge, rumänische Karpaten
 Sfinxul din Bucegi, Felsformation in Rumänien
 Bucegi (Schiff, 1913)